

Patronyme 

 André Plourde (1937-), homme d'affaires, industriel et homme québécois ;
 Armand Plourde (1934-2007), prêtre et homme politique canadien ;
 Danny Plourde (1981-), poète québécois.
 Derrick Plourde (1971-2005), batteur américain ;
 Gérard Plourde (1916-2004), homme d'affaires québécois ;
 Jean-Claude Plourde (1933-2016), avocat et homme politique québécois ;
 Joseph-Aurèle Plourde (1915-2013), prélat et archevêque canadien ; 
 Lucien Plourde (1930-), enseignant, épicier et homme politique québécois ;
 Marie Plourde (1966-), femme politique, animatrice de télévision et chroniqueuse québécoise ;
 Michel Plourde (1931-), vice-recteur, Université de Montréal ; président du Conseil de la langue française ; 
 Pierre-Horace Plourde (1892-1983), homme politique québécois ;
  (1966-), escrimeur canadien.

Architecture 
 Pont Alfred-Plourde, pont routier situé au Bas-Saint-Laurent qui relie les deux rives de la rivière Ouelle dans la municipalité de Rivière-Ouelle. 

Homonymie de patronyme
Patronyme québécois